Lorentz Eichstadt – matematico e astronomo tedesco
 Eichstadt – cratere lunare
 Eichstädt – frazione del comune tedesco di Oberkrämer
 Eichstädt (Wartheland) (oggi Dąbie) – città polacca